Список фильмов, продолжительность которых превышает 10 часов (600 минут).

Список фильмов

Примечания 

Списки фильмов
Списки фильмов по тематике